¿Qué hacer?, puede referirse a:

 ¿Qué hacer?, ensayo político de Lenin (1902);
 ¿Qué hacer? (novela): de Nikolái Chernishevski (1863).
 ¿Qué hacer? (película): (1970) película de Raúl Ruiz y Saúl Landau;
 ¿Qué hacer?: (1883) un ensayo de León Tolstói;
 ¿Qué hacer?: (2011) libro de Carlos Salinas de Gortari.